Александрина — фамилия, женская форма фамилии , имя или топоним.

Персоналии

Имя 
 Александрина — герцогиня Мекленбург-Шверинская, королева Дании (1912—1947).
 Александрина Прусская — великая герцогиня Мекленбург-Шверина.
 Александрина — герцогиня Саксен-Кобург-Готская (1820—1904).
 Александрина Луиза Датская (1914—1962) — принцесса Датская.
 Александрина Прусская (1842—1906) — принцесса Прусская из династии Гогенцоллернов.

Фамилия 
 Александрина, Антонина Михайловна (род. 1939) — советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.
 Александрина, Виктория Максимовна (род. 1994) — российская хоккеистка на траве.
 Александрина, Прасковья Фёдоровна (1917—1976) — горный мастер, Герой Социалистического Труда.

Географические объекты 
 Александрина — деревня, Повятский сельсовет Миорского района Витебской области.
 Александрина — хутор, Конвелишский сельсовет Вороновского района Гродненской области.

См. также